Lambda – undicesima lettera dell'alfabeto greco (Λ; λ), corrispondente alla lettera latina "L"
 Lambda – in medicina, un punto craniometrico
 Un simbolo del movimento di liberazione omosessuale degli anni settanta, in quanto lettera iniziale del verbo lùein (sciogliere, liberare)
 Lambda – rivista del movimento di liberazione omosessuale italiano, fondata nel 1977 e chiusa nel 1981
 Lambda calcolo – in matematica, un sistema formale
 Fago lambda – in biologia, batteriofago sovente utilizzato come organismo modello in biologia molecolare
 Sonda lambda – in ingegneria, strumento per rilevare la presenza di combustibile incombusto nei gas di scarico
 Lancia Lambda – autovettura della casa automobilistica Lancia
Funzione lambda – in programmazione informatica, sinonimo di funzione anonima
Lambda – lanciatore